El término inglés cakewalk puede referirse a:

 Cakewalk, una forma tradicional de baile y música afroestadounidense de finales del siglo XIX;
 Cakewalk, una empresa de Boston (EE. UU.) que produce software para música e instrumentos musicales;
 Cakewalk, programa para secuenciación de música (midi y audio digital).